Île-à-la-Crosse steht für folgende geografische Objekte in Saskatchewan, Kanada:
 Île-à-la-Crosse Airport, Flughafen von Île-à-la-Crosse

Orte:
 Île-à-la-Crosse (Saskatchewan), Dorf in Division No. 18
 Île-à-la-Crosse 192E, Indianerreservat der English River First Nation
 Lac Île-à-la-Crosse, See